Лига Леумит 1977/1978 — 26-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1977/1978
Израиль
Израиль
1977 год в Израиле
1978 год в Израиле